Macrochelys apalachicolae est une espèce de tortues cryptodires de la famille des Chelydridae.

Systématique 
L'espèce Macrochelys apalachicolae a été décrite en 2014 par , , , , , , ,  et .

Pour , ce taxon est désormais invalide et synonyme de Macrochelys temminckii (Troost, 1835) (la Tortue alligator).

Répartition 
Cette espèce est endémique des États-Unis. Elle se rencontre dans le Choctawhatchee et l'Ochlockonee (comprenant l'Alabama, la Géorgie et la Floride).

Étymologie 
L'épithète spécifique est nommée en référence à la localité type, le fleuve Apalachicola.

Publication originale

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 .

Tortue (nom scientifique)
Chelydridae
Faune endémique des États-Unis